Portzamparc peut désigner :
 Christian de Portzamparc, architecte et urbaniste français né le  à Casablanca au Maroc.
 Elizabeth de Portzamparc, architecte et urbaniste française née à Rio de Janeiro au Brésil, épouse de Christian de Portzamparc.
 Portzamparc, société de bourse, membre d'Euronext Paris.
 Yves Urvoy de Portzamparc, contre-amiral français né le  à Cholet et mort le  à Toulon.

Patronyme breton